Göring oder Goering ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Goering (1841–1906), deutscher Bauingenieur
 Adolf Hugo Goering (1827–1857), deutscher Dichter und Heimatschriftsteller 
 Albert Göring (1895–1966), deutscher Ingenieur und Unternehmer, Bruder von Hermann Göring
 Anton Goering (1836–1905), deutscher Forschungsreisender, Naturwissenschaftler, Maler und Zeichner
 Bernd Goering (* 1962), deutscher Künstler
 Bernhard Göring (1897–1949), deutscher Politiker
 Brezel Göring (* 1967), deutscher Musiker
 Carl Göring (1841–1879), deutscher Philosoph und Schachspieler
 Carin Göring (1888–1931), erste Ehefrau von Hermann Göring
 Edda Göring (1938–2018), Tochter von Hermann Göring
 Emmy Göring (1893–1973), deutsche Schauspielerin und zweite Ehefrau von Hermann Göring
 Ernst-Otto Göring (1913–1974), deutscher Kirchenmusiker

 Gottfried Göring, eigentlicher Name von Bogomir Korsow (1845–1920), russischer Sänger
 Hans-Joachim Göring (1923–2010), deutscher Fußballspieler

 Heinrich Ernst Göring (1838–1913), deutscher Jurist, Diplomat und Vater von Hermann Göring
 Helga Göring (1922–2010), deutsche Schauspielerin
 Helmut Göring (1917–2013), deutscher Maler, Graphiker und Kunstdozent
 Herbert Göring (1889–nach 1949), deutscher Manager
 Herbert Goering (* 1925), deutscher Mathematiker
 Hermann Göring (1893–1946), führender deutscher nationalsozialistischer Politiker und verurteilter Kriegsverbrecher
 Horst Göring (* 1932), deutscher Botaniker und Politiker (DBD) 
 Hugo Göring (1849–nach 1935), deutscher Literaturwissenschaftler, Reformpädagoge und Theosoph
 Johann Christoph Göring (1624–1684), deutscher Dichter
 Joseph Ward Goering (* 1947), US-amerikanischer Historiker
 Katrin Göring-Eckardt (* 1966), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ludwig Göring (1923–2011), deutscher SS-Offizier und verurteilter Kriegsverbrecher
 Matthias Heinrich Göring (1879–1945), deutscher Arzt, Psychotherapeut und nationalsozialistischer Funktionär
 Manja Göring (* 1955), deutsche Schauspielerin
 Michael Göring (* 1956), deutscher Literaturwissenschaftler
 Michael Christian Göring (1694–1763), deutscher Verwaltungsbeamter
 Peter Göring (1940–1962), deutscher Grenzsoldat
 Peter Göring (Unternehmer) (1784–1862), deutscher Bergbau- und Hüttenunternehmer
 Reinhard Goering (1887–1936), deutscher Schriftsteller
 Rolf Göring (* 1940), deutscher Unternehmer und Rennfahrer
 Wilhelm Göring (1791–1874), deutscher Jurist

Siehe auch 
 Göring (Hiltpoltstein), Weiler zum Markt Hiltpoltstein in Bayern
 Göhring
 Goehring
 Gehring

Familienname
Deutscher Personenname